Il singolare del Bell Challenge 1998 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1998.

Brenda Schultz era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Tara Snyder ha battuto in finale 4–6, 6–4, 7–6  Chanda Rubin.

Teste di serie
Le prime 2 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Dominique Van Roost (quarti di finale)
  Sandrine Testud (quarti di finale)
  Julie Halard-Decugis (primo turno)
  María Vento-Kabchi (secondo turno)

 Chanda Rubin (finale) 
 Amy Frazier (primo turno) 
 Tara Snyder (campionessa) 
 Nathalie Dechy (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Bell Challenge 1998